Zosimo – nome proprio di persona maschile
Zosimo – capopopolo girgentano del XVIII secolo, protagonista del romanzo Il re di Girgenti di Andrea Camilleri
Zosimo – pontefice
Zosimo – storico bizantino
Zosimo di Gaza – retore e storico greco antico
Zosimo di Nicea – santo, martire del IV secolo
Zosimo di Panopoli – alchimista egiziano
Zosimo di Siracusa – santo, vescovo del VII secolo
portavano il nome di Zosimo anche altri tre santi martirizzati tra il I e il IV secolo